Кірна (Kirna) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кірна — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Кірна — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.
 Кірна — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.